Амстердам:
 Амстердам — остров в Индийском океане
 Амстердам — остров в Северном Ледовитом океане